De 2. Bundesliga 2003/04 was het 31e seizoen als twee niveau van de Duitse voetbalcompetitie.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2003/04 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

1. FC Nürnberg

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Nürnberg, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Wolfgang Wolf de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2003/04
Bundesliga 2003/04

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2003/04